Община Петровац на Млава () е административна единица в Сърбия, Браничевски окръг. Заема площ от 650 км2. Административен център е град Петровац на Млава.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Петровац на Млава възлиза на 31 259 души. Гъстотата е 48,09 души/км2.2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 34 населени места.
 1 град: Петровац на Млава
 33 села:

Бележки